Strehler steht für:

 ein Werkzeug zur Gewindeherstellung, siehe Drehen (Verfahren) #Schraubdrehen

Strehler ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Strehler (* 1971), Schweizer Uhrmacher und Uhrenkonstrukteur
 Bernard L. Strehler (1925–2001), US-amerikanischer Biologe und Gerontologe
 Bernhard Strehler (1872–1945), deutscher Priester und Jugendfunktionär
 Giorgio Strehler (1921–1997), italienischer Regisseur
 René Strehler (* 1934), Schweizer Radrennfahrer
 Shelly Strehler (* 1994), Schweizer Unihockeyspielerin

Siehe auch:
 Strähler
 Strehlen
 Streller